A4 може означати:

Терміни 
 A4 — поширений формат паперу 297 × 210 мм;
 A4 — в музиці: ля 4-й октави;
 A4 — в шахах: клітина дошки;

Автомагістралі 
 A4 — Автобан в Австрії
 A4 — Автобан у Німеччині
 A4 — Автобан у Швейцарії
 A4 — автомагістраль в Польщі
  A4 — автомагістраль в  Хорватії

Найменування  торгових марок та  виробів 
 Apple A4 — мікропроцесор фірми Apple;
 Audi A4 — п'ятимісний автомобіль середнього класу, що випускається компанією Audi;

Див. також 
  A-4 — альтернативна назва  ракети «Фау-2».
 Douglas A-4 Skyhawk — американський легкий палубний штурмовик;
 A4Tech — виробник пристроїв введення (клавіатури, миші)